La Sagrada Familia est le nom de la sainte Famille dans plusieurs langues latines.

Sagrada Família est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Sagrada Família, une ville du Chili

La Sagrada Família est un édifice religieux de la ville de Barcelone, Catalogne ;
 La place de la Sagrada Família attenante à l'édifice.
 Sagrada Família, une station de métro également attenante à l'édifice.

Voir aussi 
  pour les œuvres d'art originellement titrées La Sagrada Familia.